Uniunea Pensionarilor și a Solidarității Sociale (UPSS) a fost o alianță politică între partidul Forța Democrată din România (FD) și asociațiile de pensionari. Președintele coordonator al alianței a fost Petre Roman.

Referințe

Alianțe politice din România